Indywidualne Mistrzostwa Świata na długim torze 1993

Wyniki 
 26 września 1993 r. (niedziela),  Mühldorf

Bibliografia 
 

1993
1993 w long tracku
1993 w Niemczech